Die Boxkämpfe im Weltergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 28. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Im Weltergewichtsboxen nahmen einige namhafte Athleten teil. Der amtierende Olympiasieger Manfred Wolke aus der DDR besiegte in seinem ersten Kampf den Griechen Panagiotis Therianos, musste sich allerdings in der nächsten Runde dem Kubaner Emilio Correa wegen eines Cuts am Auge  in der zweiten Kampfrunde geschlagen geben. Correa eliminierte im Halbfinale den US-Amerikaner Jesse Valdez mit 3:2 Punkten und sicherte sich in einem knappen Finalkampf gegen den Ungar János Kajdi die Goldmedaille.

Ergebnisse

Oberere Hälfte 1

Oberere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 

Weltergewicht